Jimmy Andersson och liknande namn kan syfta på

 Jimmy Andersson (fotbollsspelare), född 1976, barnstjärna i The Pinks, professionell fotbollsspelare
 Jimmy Andersson (ishockeyspelare), född 1989, svensk professionell ishockeyspelare
 Jimmy Andersson (konstnär), född 1934, svensk målare